Anna Grodzka – polska działaczka społeczna, przedsiębiorca i polityk
 Magdalena Grodzka-Gużkowska – polska pisarka